Les élections municipales de 2020 à Paris visent à procéder au renouvellement du Conseil de Paris, des conseils d'arrondissement et des conseillers métropolitains représentant Paris à la métropole du Grand Paris. Le premier tour a lieu le  ; le second tour, initialement prévu le  suivant, est reporté au  en raison de la pandémie du coronavirus. Comme partout en France alors, ces élections sont marquées par un taux d'abstention record.

Mode de scrutin 

À Paris, les élections municipales se tiennent par arrondissement afin d'élire les conseillers d'arrondissements et les conseillers de Paris. Ensuite, ceux-ci élisent le maire de l'arrondissement. Le maire de Paris est quant à lui élu par le Conseil de Paris.

Contexte 
Après le vote de la loi sur le statut de Paris de 2017, Paris est découpé en 17 secteurs électoraux, se surimposant aux 20 arrondissements actuels. La commission des Lois de l’Assemblée nationale a prévu que la numérotation des secteurs soit identique à celle des arrondissements correspondants : elle passe donc directement du numéro 1 au numéro 5.

Rappel des résultats de 2014 
Au second tour des élections municipales de 2014, les listes PS-PCF-PRG-GU-R&S d'Anne Hidalgo, soutenues par EÉLV, l’emportent sur les listes UMP-UDI-MoDem de Nathalie Kosciusko-Morizet.

Composition du Conseil de Paris avant l'élection

Candidats

Gauche radicale 
L'ancien footballeur international Vikash Dhorasoo et la conseillère de Paris France insoumise sortante Danielle Simonnet sont candidats « en binôme » pour le mouvement Décidons Paris, créé pour l'élection. Le mouvement présente le référendum d'initiative citoyenne comme sa  et propose de mettre fin à ce que Simonnet considère être une politique de « privatisation, gentrification et bétonisation » de la ville. Le , le mouvement est également rejoint par la Révolution écologique pour le vivant, fondé par Aymeric Caron, avec Lamya Essemlali qui devient tête de liste dans le . Le mouvement écologiste Pour une écologie populaire et sociale (PEPS) soutient également la démarche, avec notamment sa cofondatrice Élise Lowy, qui est candidate dans le  arrondissement. Laurent Sorel, membre d'Ensemble !, est colistier dans le  arrondissement.

Parti socialiste – Parti communiste français - Génération.s - Place publique 
La maire socialiste sortante, Anne Hidalgo, est candidate à un second mandat  avec la plateforme de soutien  « Paris en commun » et le slogan « Dès demain, Paris en commun ».

Paris en commun devient alors la plateforme de soutien à la maire sortante sur laquelle se rallient les différents militants et partis ayant trouvé des accords pour les élections.

Le Parti communiste français (PCF) désigne dans un premier temps Nicolas Bonnet-Oulaldj pour chef de file avant qu'il ne soit remplacé non sans difficulté par Ian Brossat, adjoint sortant à la mairie de Paris chargé du logement, qui présentera le projet « Le Pari-s de l'humain et de la planète » en septembre et se chargera de définir leur stratégie une fois les votes des adhérents réalisés. Après avoir réuni les forces de gauche lors du meeting du  en relation avec les mouvements sociaux de lutte contre la réforme des retraites, le PCF envisage de s'allier avec Paris en commun depuis qu'un accord a été trouvé et que le vote des adhérents est prévu entre le 18 et le . Génération.s et Place publique ont déjà décidé de se rallier à la maire sortante.

Europe Écologie Les Verts 
Bien que membre de la majorité socialiste sortante, Europe Écologie Les Verts (EELV) présente encore des listes autonomes au 1er tour, en s'engageant à fusionner les listes au 2è tour, comme c'est le cas à tous ces scrutins locaux à Paris depuis 1995. Le , le président du groupe EELV au Conseil de Paris, David Belliard, est désigné candidat à la mairie avec 49,5 % des suffrages exprimés des adhérents, devant le conseiller régional d'Île-de-France Julien Bayou (40 %) , et cinq autres candidats. Après sa désignation, il fait part de son objectif qu’EELV arrive en tête du premier tour des élections municipales afin .

Plusieurs mouvements écologistes  rejoignent la liste de David Belliard durant l'automne en signant un accord visant notamment à l'instauration d’un référendum d’initiative citoyenne et à l'organisation de conventions citoyennes pour tout projet d’envergure concernant Paris.

Le Parti animaliste rejoint ensuite également la liste le  et prend la tête du .

La République en marche 
Ayant obtenu de bons résultats à Paris lors des élections présidentielle et législatives de 2017, La République en marche compte début juillet 2019 trois prétendants pour être tête de liste : les députés Benjamin Griveaux, Hugues Renson et Cédric Villani. La candidature du Premier ministre, Édouard Philippe, est également un temps envisagée. Le sénateur Julien Bargeton avait annoncé sa candidature en , avant de rallier Benjamin Griveaux en . Le député Mounir Mahjoubi, qui avait annoncé sa candidature au mois de , se retire en juillet et soutient Cédric Villani, puis Benjamin Griveaux quelques semaines après son investiture par le parti. Anne Lebreton, après avoir un temps envisagé de se présenter, choisit de soutenir Villani. L'écologiste Antonio Duarte (UDE) rallie quant à lui Benjamin Griveaux.

L'hypothèse d'une élection primaire pour départager les candidats est exclue, ce qui conduit à des accusations de verrouillage. Donné favori avec Cédric Villani et soutenu par Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux est finalement désigné par une commission d'investiture le .

Considérant que cette désignation était jouée d’avance, Cédric Villani annonce le  sa candidature hors du cadre de LREM.

Pierre-Yves Bournazel, membre d’Agir, annonce en  qu’il entend être candidat . Il quitte le groupe Les Républicains et indépendants (LRI) au Conseil de Paris et revendique le soutien de deux maires d'arrondissement LR (Jean-François Legaret et Philippe Goujon). Fin , Florence Berthout et trois autres conseillers de Paris rejoignent le groupe 100 % Paris, qu'il préside. le , Pierre-Yves Bournazel annonce qu'il renonce à se présenter au profit de Benjamin Griveaux.

Le président du Mouvement démocrate (MoDem), François Bayrou, refuse de soutenir Benjamin Griveaux ou Cédric Villani et appelle à un « plan B ».

Le , Benjamin Griveaux annonce qu'il n'est plus candidat à la mairie de Paris en raison d'. Il est remplacé par Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités, deux jours plus tard. Cédric Villani est quant à lui exclu de LREM, et reçoit le soutien du Parti radical de gauche.

Les Républicains 
Chez Les Républicains, Rachida Dati, maire du , annonce en  qu’elle souhaite se présenter à la mairie. Considérée comme très clivante, elle se voit ouvertement contestée par plusieurs maires LR après l’échec du parti aux élections européennes de mai 2019. En juillet, elle affirme vouloir mener campagne « quoi qu'il arrive », c'est-à-dire avec ou sans l'investiture officielle de son parti. La présidente du groupe LRI au Conseil de Paris, Marie-Claire Carrère-Gée, est également candidate. Jean-Pierre Lecoq renonce à se présenter en , jugeant comme jouée d'avance l'investiture de l'ex-garde des Sceaux.

Rachida Dati est investie par Les Républicains le .

Extrême droite 
Obtenant traditionnellement de faibles scores dans la capitale, le Rassemblement national (RN) renonce en  à présenter un candidat et apporte son soutien au candidat divers droite Serge Federbusch. En , Jean Messiha brigue l'investiture du parti, mais le bureau national du RN vote son soutien à Serge Federbusch le .

Celui-ci, énarque et fondateur du Parti des libertés, est à l'origine d'une plateforme, Aimer Paris, dont le comité de soutien est présidé par Charles Beigbeder. Le soutien du RN à sa candidature est perçu comme un virage libéral du parti d'extrême droite à Paris, dans la ligne voulue par Marion Maréchal. Dans le , c'est un candidat de Debout la France, Jérôme de Germain, qui est tête de liste.

Autres partis et mouvements 
En , l’homme d’affaires Marcel Campion, dit « roi des forains », annonce la création du mouvement « Libérons Paris », qui s'oppose à Anne Hidalgo, et se donne comme objectif de présenter 17 têtes de liste à Paris pour les élections municipales. Le , l'humoriste Jean-Marie Bigard annonce qu'il rejoint le comité de soutien de Marcel Campion et figurera sur la liste « Libérons Paris » dans le  arrondissement.

Gaspard Gantzer, ancien conseiller chargé de la communication du président François Hollande, est candidat sous l'étiquette de son mouvement « Parisiennes, Parisiens ». Il se désiste le  en faveur d'Agnès Buzyn.

Christophe Berkani, homme d’affaires, se déclare comme candidat indépendant en . Proche de Marcel Campion, il conduit la liste Pari(s) citoyen et présente des listes dans trois arrondissements après une tentative infructueuse de rapprochement avec LREM.

Programmes et propositions

Danielle Simonnet et Vikash Dhorasoo 
Les deux candidats soutenus par La France insoumise proposent notamment  d’espaces verts, d'offrir un vélo à tous les jeunes de , de mettre en place des menus végétaliens dans les cantines ou encore d'instaurer un droit universel aux vacances pour les mineurs.

Anne Hidalgo 
La maire sortante propose de transformer  de stationnement en pistes cyclables ou en espaces verts, la plantation de  en six ans et piétonisation du centre de Paris, la création de  de crèches supplémentaires et de nouvelles maisons d'assistantes maternelles,  logements.

David Belliard 
Le candidat écologiste souhaite  et propose de piétonniser les abords des  les plus polluées et transformer le périphérique en boulevard urbain. Belliard s'oppose à la création d'une police municipale et veut constituer une brigade de la sécurité et de la tranquillité publique.

Cédric Villani 
Villani propose un programme centré autour des thématiques de l'écologie, la démocratie participative et de l'éducation. Il défend l'utilisation de l'intelligence artificielle pour nettoyer les rues et réduire les temps de transport.

Agnès Buzyn 
Buzyn fait le choix d'abandonner les mesures phares de son prédécesseur Griveaux, dont le déplacement de la Gare de l'Est et l’apport de  destinés aux familles gagnant plus de  par mois, et d'axer son programme autour de la sécurité et la propreté. Au premier tour, propreté et sécurité sont « les deux priorités » de la candidate LREM à la mairie de Paris. Elle annonce également la remise sur le marché de logements vacants ou encore un « plan vélo sécurisé ». Au second tour, la première de ses propositions est de « favoriser la relance économique et le lien social », « avec le soutien d'Édouard Philippe ».

Rachida Dati 
Dati propose une police municipale de  et la multiplication par trois des caméras de vidéosurveillance. Elle s'oppose à toute augmentation des impôts et souhaite un audit sur la totalité des finances de la ville.

Sondages

Premier tour

Année 2020

Année 2019

Année 2018 

 :
 en gras sur fond coloré : le candidat arrivé en tête du sondage ;
 en gras sur fond blanc le candidat arrivé en deuxième position du sondage.

Second tour

Résultats

Au niveau de la ville 
Le diagramme ci-dessous représente la répartition des élus par liste au Conseil de Paris. Les résultats au niveau de la ville sont calculés en compilant dans le tableau suivant ceux par arrondissement.

Paris Centre 
Le premier secteur est dénommé « Paris Centre » par un vote de ses habitants en . Il regroupe les quatre premiers arrondissements de Paris, sans modification du nombre total de conseillers de Paris.

Maires sortants :  : Jean-François Legaret (LR) ;  : Jacques Boutault (EELV) ;  : Pierre Aidenbaum (PS) ;  : Ariel Weil (PS)

24 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement

8 sièges à pourvoir au Conseil de Paris

Maire sortante : Florence Berthout (LREM) 

14 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement

4 sièges à pourvoir au Conseil de Paris

Maire sortant : Jean-Pierre Lecoq (LR) 

13 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement

3 sièges à pourvoir au Conseil de Paris

Maire sortante : Rachida Dati (LR) 

14 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement

4 sièges à pourvoir au Conseil de Paris

Maire sortante : Jeanne d'Hauteserre (LR) 

13 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement

3 sièges à pourvoir au Conseil de Paris

Maire sortante : Delphine Bürkli (DVD) 

14 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement

4 sièges à pourvoir au Conseil de Paris

Maire sortante : Alexandra Cordebard (PS)  

21 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement

7 sièges à pourvoir au Conseil de Paris

Maire sortant : François Vauglin (PS) 

33 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement

11 sièges à pourvoir au Conseil de Paris

Maire sortante : Catherine Baratti-Elbaz (PS)
 30 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement
 10 sièges à pourvoir au Conseil de Paris
 4 sièges à pourvoir au conseil de la métropole

Maire sortant : Jérôme Coumet (DVG)

39 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement

13 sièges à pourvoir au Conseil de Paris

Maire sortante : Carine Petit (G·S)

30 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement

10 sièges à pourvoir au Conseil de Paris

Maire sortant : Philippe Goujon (LR)
 54 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement
 18 sièges à pourvoir au Conseil de Paris
 7 sièges à pourvoir au conseil de la métropole

Maire sortante : Danièle Giazzi (LR)

39 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement

13 sièges à pourvoir au Conseil de Paris

Maire sortant : Geoffroy Boulard (LR)
 36 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement
 12 sièges à pourvoir au Conseil de Paris
 5 sièges à pourvoir au conseil de la métropole

Maire sortant : Éric Lejoindre (PS)

45 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement

15 sièges à pourvoir au Conseil de Paris

Maire sortant : François Dagnaud (PS)

42 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement

14 sièges à pourvoir au Conseil de Paris

Maire sortante : Frédérique Calandra (LREM)
 42 sièges à pourvoir au conseil d'arrondissement
 14 sièges à pourvoir au Conseil de Paris

Conseil de Paris élu

Maires d'arrondissement 
Les maires d'arrondissement sont élus le . En raison de l'accord électoral de fusion des listes au second tour, c'est la mairie du  qui est réservée à une candidate Europe Écologie Les Verts (Emmanuelle Pierre-Marie).

Élue sous l'étiquette Les Républicains (LR).
Élue sous l'étiquette Parti socialiste (PS).

Cartes

Par candidat (premier tour)

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Articles connexes 
 Élections municipales françaises de 2020

Paris
2020
2020 à Paris